Nikulin je priimek več oseb:
 Andriej Nikulin, poljski general
 Igor Nikulin, sovjetski atlet
 Ilja Nikulin, ruski hokejist
 Jurij Nikulin, ruski igralec in komik
 Lev Nikulin, ruski pisatelj
 Nikolaj Aleksandrovič Nikulin, sovjetski general